Empress of Britain (1906)
 Empress of Britain (1931)
 Empress of Britain (1955)